Chwalibogowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Chwalibogowo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Chwalibogowo, un village du powiat de Słupca, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Chwalibogowo, un village du powiat de Września, dans la voïvodie de Grande-Pologne.